Название Ватика́нский ко́декс может относиться к любому из нескольких тысяч манускриптов, хранящихся в Ватиканской библиотеке. Наиболее известными являются следующие:

 Ватиканский кодекс 64
 Ватиканский кодекс 354 (X век)
 Ватиканский кодекс 1209 (IV век)
 Ватиканский кодекс 1873
 Ватиканский кодекс 2061
 Ватиканский кодекс 2066
 Ватиканский кодекс 3868